Ceri peut désigner :
 Chandelle et Cierge en italien

Toponyme 

 Saint-Laurent-de-Céris, une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine).

Prénom